

Astronomia
 6825 Irvine – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Irvine – città del Canada, nella provincia dell'Alberta
 Irvine – città del Regno Unito, in Scozia
 Irvine – città degli Stati Uniti, nello stato della California
 Irvine – città degli Stati Uniti, nello stato del Kentucky
 Ghiacciaio Irvine – ghiacciaio sulla costa di Lassiter, in Antartide

Onomastica
 Irvine – variante del nome proprio di persona Irving

Persone 
 Andrew Irvine (1902-1924) – alpinista britannico
 Andy Irvine (1942) – musicista irlandese
 Andy Irvine (1951) – rugbista scozzese
 Christopher Irvine (1970) – wrestler canadese, meglio noto come Chris Jericho
 Eddie Irvine (1965) – pilota automobilistico britannico
 James Colquhoun Irvine (1877-1950) – chimico scozzese
 Jeremy Irvine (1990) – attore britannico
 Ted Irvine (1944) – hockeista su ghiaccio canadese; padre di Chris Jericho

Videogiochi 
 Irvine Kinneas – personaggio giocabile di Final Fantasy VIII

Pagine correlate
Irving
Irvin